Big Pine Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

* Big Pine Lake (Colorado), See in Colorado
 Big Pine Lake (Kalifornien), See in Kalifornien
 Big Pine Lake (Aitkin County, Minnesota), See im Aitkin County, Minnesota
 Big Pine Lake (Isanti County, Minnesota), See im Isanti County, Minnesota
 Big Pine Lake (Otter Tail County, Minnesota), ein See im Otter Tail County, Minnesota
 Big Pine Lake (Pine County, Minnesota), See im Pine County, Minnesota
 Big Pine Lake (New Jersey), See in New Jersey
 Big Pine Lake (Wisconsin), See in Wisconsin